Bösel steht für:

 Bösel, Gemeinde im Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Bösel (Lüchow), Ortsteil von Lüchow, Niedersachsen

Bösel oder Boesel ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Bösel (1834–1920), deutscher Entomologe, Botaniker und Pädagoge
 Dominic Bösel (* 1989), deutscher Boxer
 Grete Boesel (1908–1947), deutsche KZ-Aufseherin
 Nora Bösel (* 1980), deutsche Geigerin
 Philipp J. Bösel (* 1961), deutscher Fotograf und Grafikdesigner
 Rainer Maria Bösel (* 1944), österreichisch-deutscher Hirnforscher
 Raul Boesel (* 1957), brasilianischer Automobilrennfahrer
 Sebastian Bösel (* 1994), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Bösl
 Bosel